4R CUATROREINAS fue el segundo grupo surgido del programa de TV La Banda de Cantaniño, emitido por TELEFE entre los años 2002 y 2003. El grupo de adolescentes estaba conformado por Antonella Mugno, Malena Di Bello, Sofía Oliver Sanchez y Eugenia Gil Rodríguez.

Historia 
En noviembre de 2002, la producción de La Banda de Cantaniño realizó un casting multitudinario en el Estadio de Obras para conformar al segundo coro del programa. De entre 5000 aspirantes que se presentaron, solo 100 fueron elegidas para formar parte del Coro de Cantaniño. Una vez en el programa, conducido originalmente por Florencia Peña, quién fue sucedida por Dominique Heslop y finalmente remplazada por Jimena Cyrulnik, comenzaron las evaluaciones.

Después de varias rondas de eliminaciones, finalmente en febrero de 2003, Pablo Ramírez, reconocido por su labor en otros programas como Pop Stars y Operación Triunfo seleccionó a las cuatro artistas para formar parte del cuarteto. Una vez conformado, sacaron su disco debut junto a la discográfica Warner Music y Telefe Música y a la semana fue galardonado con un Disco de Oro por CAPIF.

El debut escénico de Cuatro Reinas se realizó en el Teatro Gran Rex. Luego de esta temporada, emprendieron una gira nacional junto a Ktrask (primer grupo surgido del programa) y otros artistas de Cantaniño.

Integrantes 
 Antonella Mugno (18 de julio de 1988).
 Malena Di Bello (23 de junio de 1988).
 Sofía Oliver Sánchez (21 de junio de 1988).
 Eugenia Gil Rodríguez (19 de enero de 1988).

Discografía 
 «La Banda de Cantaniño Vol.2/4R Cuatro Reinas» (Warner Music Argentina). Producción de Telefé Música y Fernando Marín Producciones Publicitaria S.A. dirigida y realizada por Pablo Ramírez. Lanzamiento: junio de 2003

Véase también 
 Florencia Peña
 Jimena Cyrulnik